Lista bazylik i katedr w Peru, których część znalazła się na liście UNESCO, wchodząc w skład centr historycznych Limy, Arequipy i Cuzco.

Przypisy 

Kościoły w Peru